Als Weissensteinbahn werden bezeichnet:

die Solothurn-Münster-Bahn, die durch den Weissensteintunnel verkehrt
die Sesselbahn Oberdorf–Weissenstein